

Persone
 Aldo Vergano – regista e sceneggiatore italiano
 Serena Vergano – attrice italiana
 Tommaso Vergano – pallanuotista italiano  
 Tornielli di Vergano –  cavallerizza italiana

Altro
 Villa Vergano – frazione del comune di Galbiate